Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1938 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Alice Marble je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Helen Jacobs (tretji krog)
 Alice Marble (prvakinja)
 Dorothy Bundy (polfinale)
 Sarah Fabyan (polfinale)
 Gracyn Wheeler (tretji krog)
 Barbara Winslow (tretji krog)
 Helen Pedersen (tretji krog)
 Dorothy Workman (tretji krog)

 Jadwiga Jędrzejowska (četrtfinale)
 Simonne Mathieu (četrtfinale)
 Kay Stammers (četrtfinale)
 Nancye Wynne (finale)
 Thelma Coyne (tretji krog)
 Margot Lumb (četrtfinale)
 Nell Hopman (tretji krog)
 Dorothy Stevenson (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1938